Fröttmaning (München), een buurt in München
Fröttmaning (metrostation), een station van de metro van München